Конкордија има више значења:
 ХШК Конкордија
 Конкордија (Ентре Риос)
 Округ Конкордија (Луизијана)
 Конкордија (Њу Џерзи)
 Конкордија (Канзас)
 Конкордија (Мисури)
 Конкордија (богиња)